Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 160001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 11 maja 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

160001-160100

160101-160200

160201-160300

160301-160400

160401-160500

160501-160600

160601-160700

160701-160800

160801-160900

160901-161000

Przypisy 

Lista planetoid 160001-161000